Суонзи може да се отнася за:
 град и графство Суонзи, Уелс
 залив Суонзи Бей, Уелс
 град Суонзи, Илинойс, САЩ
 град Суонзи, Масачузетс, САЩ
 град Суонзи, остров Тасмания, Австралия
 АФК Суонзи Сити, уелскси футболен отбор от едноименния град